Гингер:

 Гингер, Александр Самсонович (1897—1965) — русский поэт.
 Гингер, Валентина Алексеевна (род. 1948) — российская артистка, заслуженная артистка России.
 Гингер, Сергей Григорьевич (1869—1937) — русский инженер-архитектор, член Петербургского общества архитекторов.
 Гингер, Серж (1928—2011) — французский психолог и психотерапевт, сын А. С. Гингера.
 Гингер, Цалель Гершевич — русский и румынский архитектор, брат С. Г. Гингера.
 Гингер, Эберхард (род. 1951) — германский политик, депутат Бундестага, спортивный функционер.